Лас Лечугиљас има више значења:

 Лас Лечугиљас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лечугиљас (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Лечугиљас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Лечугиљас (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику